U-192 – nieukończony niemiecki okręt podwodny typu U-142 z okresu I wojny światowej
 U-192 – niemiecki okręt podwodny typu IXC/40 z okresu II wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich